Condado de Liberty es el nombre de 4 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Liberty (Florida),
 Condado de Liberty (Georgia),
 Condado de Liberty (Montana), y
 Condado de Liberty (Texas).